Делштет може бити:

 Делштет (Тирингија), општина у округу Гота, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Делштет (Шлезвиг-Холштајн), општина у округу Дитмаршен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.